Трайланга Свами (также Тайланг Свами, Теланг Свами ) (по некоторым сообщениям, 27 ноября 1607 — 26 декабря 1887), чье монашеское имя было Свами Ганапати Сарасвати, был индуистским йогом и мистиком, прославившимся своими духовными силами, жившим в Варанаси, Индия. Является легендарной фигурой в Бенгалии, где издавна рассказывают истории о его йогических способностях и долголетии. По некоторым данным, Трайланга Свами дожил до 280 лет, проживая в Варанаси между 1737 и 1887 годами. Преданные считают его воплощением Шивы. Шри Рамакришна называл его «Ходячим Шивой Варанаси».

Биография

Ранний период жизни 

Трайланга родился в Кумбилапураме (ныне известный как Кумили из Пушпатирага Техисил) в районе Визианагарам в Андхра-Прадеше по имени Шиварама. Его биографы и его ученики разнятся по дате его рождения и продолжительности его жизни. По словам биографа одного ученика, Шиварама родился в 1529 году, а по словам другого биографа — в 1607 году. Его биография была написана Бирудураджу Рамараджу как один том его шеститомного проекта «Андхра йōгулу». Родителями Шиварамы были Нарашингха Рао и Видьявати Деви, которые были преданными Шивы. После смерти отца в 1647 году, в возрасте 40 лет, он оставил богатство и семейные обязанности своему сводному брату Шридхару. Затем его мать поделилась с ним тем фактом, что её отец в момент смерти выразил желание родиться с ней и продолжить свою Кали- садхану на благо человечества. Она сказала Шивараме, что, по ее мнению, он был её реинкарнированным отцом (его собственным дедом) и что ему следует заняться садханой Кали. Получив инициацию Кали- мантры от своей матери, Шиварама выполнил Кали-садхану в соседнем храме Кали и в Пунья Кшетрах, но всегда был рядом со своей матерью. После смерти матери в 1669 году он сохранил её прах (чита бхасма). Он носил прах матери и продолжал свою кали-садхану днём ​​и ночью (тивра садхана). В то время Шиварама вел жизнь отшельника в коттедже, построенном его сводным братом, недалеко от места кремации. После 20 лет духовной практики (садханы) он встретил своего наставника свами, Бхагиратхананду Сарасвати, в 1679 году из Пенджаба. Бхагиратхананда дал Шивараму монашеский обет (санньяса) и назвал его Свами Ганапати Сарасвати в 1685 году. Сообщается, что Ганапати вел суровую аскезу и отправился в паломничество, достигнув Праяг в 1733 году, прежде чем окончательно обосноваться в Варанаси в 1737 году.

Жизнь в Варанаси 

Член ордена Дашанами, Шиварама стал известен как Трайланга Свами после того, как поселился в Варанаси и жил монашеской жизнью.

В Варанаси до своей смерти в 1887 году он жил в разных местах, включая  пирс Асси, Ведавьяс Ашарама в пирсе Хануман, пирс Дашашвамед. Его часто находили бродящим по улицам или пирсам, совершенно голым и «беззаботным, как ребенок». Сообщается, что его видели плавающим по реке Ганг в течение нескольких часов. Он говорил очень мало, а иногда и совсем не разговаривал. Некоторых людей он привлек к себе, ибо они слышали о его йогических способностях облегчить их страдания. Во время его пребывания в Варанаси несколько выдающихся современных бенгальцев, известных как святые, встретили и описали его, в том числе Локенатха Брахмачари, Бенимадхава Брахмачари, Бхагабана Гангули, Рамакришна, Вивекананда, Махендранатха Гупта, Лахири Махасая, Свами Абхедананда, Бхаскарананда, Вишуддхананда, Виджайкришна и Бамакхепа.

Увидев Трайлангу, Рамакришна сказал: «Я увидел, что Вселенский Господь Сам использовал своё тело как средство для проявления. Он был в возвышенном состоянии знания. В нем не было телесного сознания. Песок там стал настолько горячим на солнце, что никто не мог ступить на него. Но он удобно лежал на нем». Рамакришна также заявил, что Трайланга был настоящим парамахансом (буквально: «Высший лебедь», что используется как почетный знак для духовного учителя) и что «весь Бенарес озарился его пребыванием там».

Трайланга дал обет не искать (аячака), оставаясь довольным тем, что получил. На более позднем этапе его жизни, когда его слава росла, его посещали толпы паломников. В последние дни своей жизни он вел жизнь питона (аджагаравритти): он сидел неподвижно, не двигаясь, и преданные лили на него воду (абхишека) с раннего утра до полудня, глядя на него как на живое воплощение Шивы.

Смерть 

Трайланга умер в понедельник вечером 26 декабря 1887 года. Его тело было дано салиласамадхи в Ганге, согласно похоронным обычаям монахов ордена Дашанами, в присутствии скорбящих преданных, стоявших на пирсах.

Легенды и истории 

О Трайланге и его духовных силах рассказывается много историй, так что он стал почти мифической фигурой в Индии. Роберт Арнетт пишет, что его чудеса «хорошо задокументированы» и «он проявил чудодейственные силы, которые нельзя отрицать как миф», и что были живые свидетели его «удивительных подвигов». Считается, что Трайланга прожил около 300 лет и, как сообщается, весил более 300 фунтов (140 кг), хотя ел он редко. В одном отчёте говорилось, что он мог «читать мысли людей, как книги» ".

Множество раз было замечено, что Трайланга пил смертоносный яд и не получал вреда. Однажды скептик хотел разоблачить его как мошенника. Монах имел обыкновение прерывать свой долгий пост ведрами взбитого молока (пахты), поэтому скептик принес ему ведро кальциево-известковой смеси, которое использовалось для побелки стен. Монах выпил все ведро без всякого вреда — вместо этого скептик упал на землю, корчась от боли. Монах нарушил свое обычное молчание, чтобы объяснить закон кармы, причины и следствия.

Согласно другой истории, Трайланга часто ходил без одежды, как и наги (или «одетые в небо», обнаженные) садху. Полиция Варанаси была возмущена его поведением и поместила его в тюремную камеру. Вскоре его увидели на тюремной крыше во всей его «облаченной в небо» славе. Полиция поместила его обратно в запертую камеру, где он снова появился на крыше тюрьмы. Вскоре они сдались и позволили ему снова гулять по улицам Варанаси.

По сообщениям, тысячи людей видели, как он левитировал сидя на поверхности реки Ганг в течение нескольких дней. Он также, по-видимому, исчезал под волнами на долгое время и снова появлялся невредимым. Шивананда Сарасвати приписывал некоторые из чудес Трайланги сиддхи или йогической силе Бхутаджая — победе над пятью элементами: «Огонь не сожжет такого йога. Вода не утопит его».

См. также 
 Ли Цинъюнь
 Мифы о долголетии
 Дзироэмон Кимура — старейший мужчина, чей возраст подтверждён

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Йогины
Монахи Индии
Неверифицированные долгожители, прожившие более 120 лет